Santuario della Madonna di Caravaggio a Caravaggio
Santuario della Madonna di Caravaggio a Codogno
Santuario della Madonna di Caravaggio a Deggia, frazione di San Lorenzo Dorsino
Santuario della Madonna di Caravaggio a Fanzolo, frazione di Vedelago
Santuario della Madonna di Caravaggio a Santa Maria del Campo, frazione di Rapallo
Santuario della Madonna di Caravaggio a San Vito, frazione di Valdobbiadene

Pagine correlate
Chiesa della Madonna di Caravaggio